In 1976 werd de 37ste editie van de Pervaja Liga gespeeld, de tweede hoogste divisie voor voetbalclubs uit de Sovjet-Unie. De competitie werd gespeeld van 8 april tot 1 november. Kairat Alma-Ata werd kampioen.

Spartak Naltsjik nam de naam Elbroes Naltsjik aan en Stroitel Asjchabad werd Kolchoztsji Asjchabad.

Eindstand 

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Kampioen

Zie ook
 Sovjet Top Liga 1976

Externe link
 RSSSF

Pervaja Liga
Competitievoetbal 1975/76